Il termine Sicilianismo può riferirsi a:

Indipendentismo siciliano o Separatismo
Autonomismo siciliano
Sicilianità